Juhász, Iuhaz, Iuhaș, Iuhoș, Iuha, Iuho:
 Ferenc Juhász
 Ferenc Juhász, politician
 Ferenc Juhász, scriitor 
 Gabriella Juhász, o jucătoare de handbal din Ungaria
 Gusztáv Juhász
 Gyula Juhász

Vezi și 
 Listă de nume românești - litera I

Nume de familie ungurești
Nume de familie ocupaționale